Жаверна́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Буйи. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10177.

Коммуна расположена приблизительно в 145 км к юго-востоку от Парижа, в 95 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 16 км к югу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 158 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 102 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 78 были экономически активными, 24 — неактивными (показатель активности — 76,5 %, в 1999 году было 75,9 %). Из 78 активных работали 70 человек (41 мужчина и 29 женщин), безработных было 8 (3 мужчины и 5 женщин). Среди 24 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 14 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь XVI века. Памятник истории с 1926 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об